Andrew McDonald kan syfta på:

 Andrew McDonald (amerikansk fotboll) (född 1988), amerikansk utövare av amerikansk fotboll
 Andrew McDonald (vattenpolospelare) (född 1955), kanadensiskfödd amerikansk vattenpolospelare
  (1895–1965) – brittisk brottare
  (född 1959) – brittisk boxare

Referenser